Le qualificazioni del singolare dell'Abierto Tampico 2022 sono state un torneo di tennis preliminare disputate il 23 ottobre 2022 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Sachia Vickery (qualificata)
  Elvina Kalieva (qualificata)
  Lulu Sun (ultimo turno, ritirata)
  You Xiaodi (spostata nel tabellone principale)

  Jana Kolodjnska (ultimo turno) 
  Andrea Gámiz (ultimo turno) 
  Aldila Sutjiadi (qualificata) 
  Bianca Fernandez (qualificata)

Qualificate 

  Sachia Vickery
  Elvina Kalieva

  Aldila Sutjiadi 
  Bianca Fernandez

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Abierto Tampico 2022